Lintach ist der Ortsname von

 Lintach (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lintach (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Lindach